Mistrzostwa Świata C w Piłce Ręcznej Mężczyzn 1982 – czwarte mistrzostwa świata C w piłce ręcznej mężczyzn, oficjalny międzynarodowy turniej piłki ręcznej organizowany przez IHF służący jako kwalifikacja do MŚ B 1983. Odbył się w dniach 7–14 lutego 1982 roku w Belgii.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza zasadnicza 
Mecz o 9. miejsce

Mecz o 7. miejsce

Mecz o 5. miejsce

Mecze o 1. miejsce

Klasyfikacja końcowa

Bibliografia 
 
 

1982 w Belgii
1982 w piłce ręcznej
1982
Sport w Belgii